Desa Dangiang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Dangiang (administrativ by i Indonesien, lat -7,46, long 107,87), Jawa Barat, 
 Desa Dangiang (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 107,89), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar